Infected ("infetto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Infected – album dei The The del 1986
Infected – singolo dei Bad Religion del 1994
Infected – EP degli U.D.O. del 2009
Infected – album degli HammerFall del 2011
Infected – singolo degli Starset del 2021

Altro 
Infected – sparatutto in terza persona per PlayStation Portable